Louis Moreau peut désigner :

 Louis Moreau (1740-1802), ébéniste et révolutionnaire français ; 
 Louis Moreau (1883-1958), peintre, graveur et illustrateur français ;
 Louis Moreau (1790-1862), architecte français, père de Gustave Moreau ; 
 Louis Moreau du Bail, romancier et écrivain français du  ;
 Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), compositeur et pianiste américain ;
 Louis Moreau-Lislet (1766-1832), juriste franco-américain.